Courtney Peak kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Courtney Peak (bergstopp),

USA 

 Courtney Peak (berg), Washington, Chelan County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar